Mulberry est le mot anglais pour le mûrier ou son fruit, la mûre.

Toponyme

Mulberry, municipalité du comté de Crawford, en Arkansas ;
 Mulberry, ville du comté de Polk en Floride ;
 Mulberry Grove, village du comté de Bond, dans l'Illinois ;
 Mulberry Grove Township, township du comté de Bond, dans l'Illinois ;
 Mulberry, ville située au Kansas ;
 Mulberry, census-designated place située en Oklahoma.

Le port Mulberry, port préfabriqué construit sur la côte normande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Odonyme 
 Mulberry Row, voie au sein de Monticello, la plantation américaine ayant appartenu à Thomas Jefferson près de Charlottesville, en Virginie.